Frode Johnsen (n. 17 martie 1974) este un fotbalist norvegian.

Statistici

Legături externe

Fotbaliști norvegieni
Fotbaliști internaționali norvegieni
Oameni în viață